Lenkuk ist ein Ortsnamenbestandteil:
 Groß Lenkuk, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Łękuk Wielki, Ort im Powiat Giżycki, Gmina Kruklanki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Klein Lenkuk, Gut im Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Łękuk Mały, Ort im Powiat Giżycki, Gmina Wydminy, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Klein Lenkuk, bis 1938: Rhog, Gemeinde im Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Róg Orłowski, Ort im Powiat Giżycki, Gmina Wydminy, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen